Nikosz Beloiannisz görög szabadságharcos
Beloiannisz (település)
Beloiannisz (hajó)
Beloiannisz Híradástechnikai Gyár (BHG)